Гру́дев — болгарская фамилия, образованная от болгарского мужского имени Груди или Грудьо:
  (1928—2012) — болгарский художник.
 Грудев, Васил (род. 1980) — болгарский политик, министр земледелия Болгарии с 6 августа по 7 ноября 2014 года, замминистра земледелия при втором правительстве Бойко Борисова.
  (1900—1971) — болгарский писатель, биограф, драматург.
 Грудев, Христо (род. 1960) — болгарский политик, доктор медицины (хирург), кмет (мэр) общины Асеновград.

См. также

Примечания